

Muziek

Albums 
 So far (CSNY) (1974), een verzamelalbum van Crosby, Stills, Nash & Young
 So far (Martin Solveig) (2006), een verzamelalbum van Martin Solveig
 So far (Cochise) (1972), een verzamelalbum van Cochise
 So far (Eileen Ivers) (1995), een verzamelalbum van Eileen Ivers
 So far (Tony Lucca) (2001), een verzamel-ep van Tony Lucca
 So far () (), een verzamelalbum van
 So far... The best of Sinéad O'Connor (1997), een muziekalbum van Sinéad O'Connor
 So far: The acoustic sessions (2008), een muziekalbum van Bethany Dillon
 Faust so far (1972), een muziekalbum van Faust

Liedjes 
 So far (Faust) (1972), een lied van Faust
 So far (Allegro) (1947), een showtune uit de musical Allegro van Rodgers and Hammerstein

Televisie, entertainment en literatuur 
 So Far (videospel), een videospel van Andrew Plotkin
 So far (Section 25), een muziekdocumentaire over Section 25
 So far (Kelsey Grammer), een autobiografie van Kelsey Grammer